Peru – państwo w zachodniej części Ameryki Południowej (trzecie co do wielkości państwo kontynentu), nad Oceanem Spokojnym
Miejscowości w USA:
 Peru – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Peru – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Peru – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Chautauqua
 Peru – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Peru – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Peru – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Nemaha
 Peru – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
 Peru – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
 Peru – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Peru – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington

Gminy w USA:
 Peru (ang. Peru Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Peru (ang. Peru Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Peru (ang. Peru Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Peru (ang. Peru Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Peru (ang. Peru Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Peru (ang. Peru Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
 Peru (ang. Peru Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 Peru (ang. Peru Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Peru (ang. Peru Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
 Peru (ang. Peru Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn

Osoby o nazwisku Peru
 F.-Henry Peru – 1829/1830?-1922, pianista

Zobacz też 
 Perú